Синод — совещательный орган при главах католической и некоторых православных церквей, состоящий из высших церковных чинов.
  — собрание духовных и светских лиц для разрешения важнейших церковных дел протестантской церкви.
 Синод (1721—1917) — высший коллегиальный орган по делам русской православной церкви (учреждённый Петром I вместо упразднённого им патриаршества).
 Священный синод — современный орган управления Русской православной церковью.
 Синод раввинский — съезд представителей иудейских общин.
 Синоды в Польше — съезды польского духовенства.

См. также 
 Синодический период

Примечания